Garo steht für:

 Garo (Volk), indigene Ethnie in Meghalaya und Assam (Nordostindien) und Bangladesch
 Garo (Sprache), tibetobirmanische Sprache der Garo in Nordostindien

 Garo (Magazin), japanisches Manga-Magazin (1964~2000)

Geografie:
 Garo-Berge, in Meghalaya (Nordostindien) und Bangladesch
 Königreich Garo in Äthiopien
 Garo (Colorado), Ort in den USA
 Garo (Togo), Ort in Togo

Garo oder Garó ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Garó (* 1965), spanischer Schauspieler
 Armen Garo (eigentlich Garegin Pasdermadjian, 1872–1923), osmanischer Politiker, armenischer Diplomat und Freiheitskämpfer
 Azan Garo (* 1988), deutschsprachiger Dramatiker

Siehe auch:
 Gahro
 Garos (französische Gemeinde)
 Garou, Garon (Begriffsklärung)